Михаил Яковлевич Носулев (род. 8 ноября 1964, Лабинск, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Заместитель командующего войсками Восточного военного округа с января 2020 года, генерал-лейтенант (2019).

Биография 
Родился 8 ноября 1964 года в городе Лабинске Краснодарского края.

В 1988 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище имени В.И.Ленина, в 1996 году — Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 2010 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В ноябре 1982 года был призван в ряды Вооружённых Сил. Службу начал в учебном подразделении механиком-водителем ПТС-М (г. Волжский Волгоградской области). В апреле 1983 года был направлен в Демократическую Республику Афганистан. Служил в отдельном инженерно-сапёрном батальоне механиком-водителем плавающего бронетранспортёра, там же в бою был ранен. За выполнение интернационального долга представлен к медали «За отличие в воинской службе» 2 степени.

В 1984 году зачислен курсантом в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище имени В. И. Ленина.

В 1988 году направлен в Группу советских войск в Германии, командиром танкового взвода в 204-й гвардейский  мотострелковый полк 94-й гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской дивизии. В июне 1991 года назначен командиром танковой роты. За призовое место среди командиров танковых рот Западной группы войск присвоено звание капитана досрочно.

С марта 1993 года — начальник штаба танкового батальона. После расформирования Западной группы войск направлен для прохождения службы на Дальний Восток (г. Хабаровск).

В 1993 году поступил в Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. После окончания академии в 1996 году назначен командиром танкового батальона в 182-й танковый полк 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (Волгоград). С марта 1998 года - командир 428-й отдельного танкового Бобруйского батальона (п. Максима Горького Городищенского района Волгоградской области) 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. За успешно проведённые учения с форсированием танками реки Дон по дну присвоено звание подполковника досрочно.

С марта 2000 года назначен заместителем командира 242-го гвардейского мотострелкового Залещицкого полка (г. Камышин Волгоградской области).

С мая 2003 года — командир 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской дивизии (г. Шали Чеченской республики).

С ноября 2005 года — военный комиссар Целинского района Ростовской области. 

С октября 2006 года — начальник штаба 12-й военной базы (г. Батуми Республики Аджарии).

С 2007 года - заместитель начальника штаба 58-й общевойсковой армии, части которой в августе 2008 года приняли участие в вооружённом конфликте в Южной Осетии.

В 2012 году присвоено воинское звание генерал-майор.

В 2008 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2010 года — начальник 473-го окружного учебного центра (подготовки младших специалистов мотострелковых войск) Центрального военного округа.

Заместитель командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

С 2016 года - начальник штаба — первый заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Во время Военной операции России в Сирии являлся начальником армейской группировки войск "Северная".

В октябре 2017 года указом Президента РФ назначен командующим 36-й общевойсковой армией ВВО (Республика Бурятия). 

В 2019 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

С января 2020 года — заместитель командующего войсками Восточного военного округа.

Супруга и дочь — военнослужащие. Внучка и внук.

Награды 
 Орден Александра Невского
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами
 три ордена Мужества
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
Медаль «За отличие в воинской службе» 2 степени
Медаль «За отличие в военной службе» 1 степени
Медаль «За отличие в военной службе» 2 степени
Медаль «За отличие в военной службе» 3 степени
Медаль«70 лет Вооружённых Сил СССР»
Медаль «За боевые отличия»»
Медаль «За воинскую доблесть» 1 степени
Медаль «За воинскую доблесть» 2 степени
Медаль «За укрепление боевого содружества»
Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
Медаль «За отличие в службе в Сухопутных войсках»
Медаль «За участие в военном параде в День Победы»
Медаль "От благодарного афганского народа» (Афганистан)

Литература 
 Назначения в Вооружённых Силах. Генерал-майор Носулев Михаил. // Российское военное обозрение. 2017. № 10. — С.73.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России 

Выпускники Ульяновского танкового училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Танкисты СССР
Танкисты России
Командующие общевойсковыми армиями
Награждённые медалью «За ратную доблесть»